Владимир Лаблер (, ; ,  — , ) — чешский дирижёр и скрипач. Сын .

В 1863 году дебютировал как скрипач и альтист в оркестре Пражской оперы. В 1864 г. перебрался в Брно, играл в оркестре городского театра, с 1868 года одновременно регент хора в . С 1872 года жил и работал в Оломоуце, руководил хором Собора Святого Морица и немецкими любительскими хоровыми коллективами. В 1886—1896 годах играл в оркестре Байройтского фестиваля. С 1879 года выпускал в Праге, а затем в Вене песенники для учащихся австрийской школы, пользовавшиеся широким спросом. Автор церковной и хоровой музыки, дидактических сочинений.

Наиболее известен как второй (спустя чуть менее чем год после венской премьеры) дирижёр, исполнивший Восьмую симфонию Антона Брукнера.

Сын, также Владимир Лаблер (1872—1929), советник, входил в руководство музеев в Лиенце и Инсбруке, его портрет написал Адольф Гуггенбергер.

Примечания

Ссылки 
 

Дирижёры Чехии
Академические музыканты Чехии